kreda − ostatni okres ery mezozoicznej, trwający około 80 milionów lat (od 145,5 ± 4,0 do 65,5 ± 0,3 mln lat temu)
 kreda − skała osadowa powstała na dnie mórz i oceanów
 kreda jeziorna − skała osadowa powstała na dnie jezior
 kreda − technika artystyczna
 Kreda − jezioro w północno-zachodniej Słowenii